Рамада — власна назва.

Топоніми

Рамада (Португалія) — парафія.

Інше 
 Рамада (готелі)